Tenacious D
 Tenacious D (serial)
 Tenacious D (album)
 Tenacious D: The Pick of Destiny